Roxbury  ist Ortsname von

 Roxbury (Connecticut)
 Roxbury (Illinois)
 Roxbury (Kansas)
 Roxbury (Maine)
 Roxbury (Massachusetts), ein Stadtteil von Boston
 Roxbury (New Hampshire)
 Roxbury (New York), im Delaware County (New York)
 Roxbury (Ohio)
 Roxbury (Queens), in New York City ein Teil der Rockaway Halbinsel
 Roxbury (Pennsylvania)
 Roxbury (Vermont)
 Roxbury (Virginia)
 Roxbury (Wisconsin), im Dane County
 Roxbury (Town), Town(ship) im Dane County, Wisconsin
 Roxbury Center (New Hampshire)
 Roxbury Crossing (Massachusetts)
 Roxbury Falls (Connecticut)
 Roxbury Mills (Maryland)
 Roxbury Station (Connecticut)
 Roxbury Township (New Jersey)
 West Roxbury, ursprünglich ein Stadtteil von Roxbury (Massachusetts)

Sonstiges:
 A Night at the Roxbury (Kinofilm), der Film aus dem Jahr 1998 A Night at the Roxbury (engl. Originaltitel)

Siehe auch:
 Roxburgh (Begriffsklärung)